Sieber (Herzberg am Harz), een dorp in de gemeente Herzberg am Harz
Sieber (rivier), een zijrivier van de Oder (Harz) in Duitsland, die uiteindelijk via de Rhume, de Leine en de Aller in de Wezer uitmondt.

Personen met de naam Sieber:
Johann Kaspar Sieber (1821 - 1878), Zwitsers politicus